Боголепова Людмила Сергеевна (1889 — 1979)  — организатор советского здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук, специалист в области социальной гигиены, профессиональной патологии, организации здравоохранения и санитарного просвещения. Член КПСС с февраля 1917 г..

Биография 
Боголепова Людмила Сергеевна  в 1913 году окончила медицинский факультет Московских высших женски курсов.

В дни Октябрьской социалистической революции под руководством 3. П. Соловьева работала при Хамовническом военно-революционном комитете по организации медпомощи.

В 1920—1922 годах была членом коллегии Отдела здравоохранения Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и член правления губернского отдела профсоюза Медсантруд.

С 1923 года является научным сотрудником, а с 1925 года назначена директором Институтата профессиональных заболеваний им. В. А. Обуха.

С 1932 по 1946 год вела научно-педагогическую работу. С 1946 по 1962 года работает в должности  заместителя директора по научной части ЦНИИ санитарного просвещения М3 СССР.

Научная деятельность 
Л. С. Боголепова является автором более 50 научных работ по вопросам организации здравоохранения, профессиональной патологии, теории и практики санитарного просвещения. Ею разработаны принципы и задачи санитарного просвещения в СССР,  роль врача-специалиста в санитарном просвещении населения. Под ее руководством выполнен ряд диссертаций.

Почётные звания и награды 
Л. С. Боголепова — почетный член Чехословацкого общества врачей им. Яна Пуркинье (с 1960 г.). Награждена орденами Ленина, «Знак Почета» и медалями.

Примечания

Источник 
  Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание, том 3

Медики по алфавиту
Гигиенисты СССР
Доктора медицинских наук
Кавалеры ордена Ленина